Niemcy:
 Donau – dzielnica gminy Marquartstein w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Traunstein
 Donau – były powiat

Osoby:
 Bernd Donau – niemiecki piłkarz

Inne:
 Donau (pol. Dunaj) – niemiecka nazwa rzeki, dopływu Morza Czarnego

Zobacz też:
 Donau-Auen
 Donau-Iller
 Donau-Wald
 Alb-Donau
 Oberdonau